Großschedel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Großschedel (1786–1856), bayerischer Generalmajor
 Wolfgang Großschedel (1490–1562), Plattner in Landshut